Gracchio alpino
Gracchio australiano
Gracchio corallino